Carola Librandi (1989) – calciatrice italiana
Gianfranco Librandi (1954) – politico ed imprenditore italiano
Vincenzo Librandi (1867-1931) – scrittore italiano